Тимирязевский сельсовет:

 Тимирязевский сельсовет — в Мамонтовском районе Алтайского края.
 Тимирязевский сельсовет — в Городецком районе Нижегородской области.